Чемпионат мира по дзюдо 1987 года прошёл 19-22 ноября в Эссене (ФРГ). Это был первый чемпионат мира, на котором одновременно проходили и соревнования среди мужчин, и соревнования среди женщин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте judoinside.com

1987
Чемпионаты мира в ФРГ
Международные соревнования по дзюдо в Германии
Международные спортивные соревнования в Эссене